Министър-председателят на Камерун оглавява правителството на страната. Настоящ премиер е Филемон Янг.

Списък на министър-председателите на Република Камерун (1984-настояще)